Ailora bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Foho-Ai-Lico, Gemeinde Ainaro, siehe Ailora (Foho-Ai-Lico)
 ein Ort in der Aldeia im Suco Foho-Ai-Lico, Gemeinde Ainaro, siehe Ailora (Ort, Foho-Ai-Lico)
 einen Berg im Gemeinde Ainaro, siehe Ailora (Berg)
 einen Ort und Aldeia im Suco Taitudac, Gemeinde Manufahi, siehe Taitudac